A vitorlázás az első és a harmadik olimpián hiányzott a programból, az 1900-as párizsi játékokon három számban rendeztek versenyt. Olimpiáról olimpiára az egyik legtöbbet változó sportág a vitorlázás, 32 különböző hajóosztályban rendeztek versenyeket. Többször változott a versenyszámok nemek szerinti besorolása is, hol vegyes, máskor pedig külön férfi és külön női legénységgel írtak ki versenyt. 1984-óta a szörf is olimpiai versenyszám.

Versenyszámok

Éremtáblázat 1896-2008

Résztvevők nemzetek szerint

Többszörös érmesek

Források 
 

 
Vitorlazas